Sancho de León puede hacer referencia a:

 Reyes de León:

Sancho I de León, el Craso (956-958; 960-966).
Sancho II de León, de Castilla y de Galicia, el Fuerte (1072).

 Infantes de León:
Sancho de León (c. 895–929), hijo de Ordoño II de León y de Elvira Menéndez, fue rey de Galicia (926-929).
Sancho de León (c. 1093–1108), Infante de León, hijo de Alfonso VI de León y Zaida.
Sancho de León «el Cañamero» (1186-1220), Infante de León, hijo de Fernando II de León y Urraca López de Haro.